Суй, Суі (кит. 隋 — Suí) (581—618) — китайська династія.
 Суй () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Од.